Sagàs kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sagàs (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sagàs (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar